Razdoblje franačkih kraljeva počinje s osvajanjem Francuske, a završava smrću Ludovika I. Pobožnog i nastankom državnih prethodnika Francuske, Njemačke i Italije. Ako se izuzmi svi drugi razlozi za ovu podjelu ostaju oni o govornom jeziku ovih kraljeva. Još je Karlu Velikom osnovni jezik u ophođenju na dvoru bio franački, a ne francuski.

Napomena: Dinastija Merovinga je vladala Francuskom u doba neprekidnih građanskih ratova. U ovom popisu su predstavljeni samo vladari koji su samostalno vladali cijelom Franačkom državom.

Dinastija Merovinga 
(nazvana po Klodvigovu djedu Merovehu)

Klodvig I.       kralj           481 - 511.  
Klotar I.       kralj           558 - 561.   
Klotar II.      kralj           613 - 629.      
Dagobert I.          kralj           629 - 639.
Klotar III. (dijete kralj    657 - 663.
Hilderik II.      kralj           673 - 675.    
Teodorik III.    kralj           687 - 691.      
Klodvig IV.     dijete kralj    691 - 695.
Hildebert III.   kralj           695 - 711.
Dagobert III.      dijete kralj    711 - 715.
Hilperik II.     kralj           715 - 721.
Teodorik IV.    kralj           721 - 735.
Hilderik III. kralj           743 - 751.

Dinastija Karolinga 

Pipin Mali,   kralj       751. – 768.
Karlo Veliki            768. – 814.
Karloman                    768. – 771.
LLudvig I. Pobožni       814. – 840.

 
Franački kraljevi